Körvel kan syfta på:

 Körvel (krydda), en krydda
 Flockblommiga växter – en växtfamilj vars blommor är små och växer i flock och benämningen körvel används om flera arter
 Dansk körvel (Anthriscus cerefolium), en ettårig växt även kallad trädgårdskörvel används som örtkrydda
 Spansk körvel (Myrrhis odorata), en flerårig växt med ormbunksliknande blad används som örtkrydda
 Rotkörvel – en tvårig växt som tillhör släktet rotkörvlar
 Nålkörvel – en växtart i familjen flockblommiga växter
 Rödkörvel – en växtart i släktet  rödkörvlar